Jéssica Silva (1994. december 11. –) portugál női válogatott labdarúgó, a Benfica támadója.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Jéssica 13 éves korában a jobb megélhetés reményében szüleivel Águedába költöztek. Itt került első alkalommal kapcsolatba a labdarúgással, első klubját pedig két évvel később találta meg és az UR Ferreirense edzésein figyelt fel rá a Clube de Albergaria együttese. Első szezonjában junior bajnoki címet nyert, majd állandó kezdőjátékosává vált az élvonalbeli csapatának.

2014 júliusában fél évre a Linköpinghez távozott, de a következő év januárjában visszatért nevelő egyesületéhez.

2016-ban a Braga csapatához igazolt, ahol 12 meccsen 12 gólt szerzett, egy bajnoki ezüstéremmel gazdagodott és kupadöntőt játszott a piros-fehérekkel.

A Levante kétéves szerződést ajánlott számára a következő szezonban, azonban 41 mérkőzésen összesen 6 alkalommal volt eredményes. A csapattal 2018-19-ben harmadik lett a Primera Divisiónban.

2019-ben az Olympique Lyonhoz igazolt, de sérülései megakadályozták csapatba kerülését és 2 meccsen 1 gólt lőtt.

2021-ben Jéssica Silva aláírt a Kansas Cityhez az NWSL-ben, a szezon végén azonban visszatért hazájába és a Benfica szolgálatába állt.

A válogatottban 
Az Ausztria elleni 2013-as Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen debütálhatott a nemzeti csapatban 2011. november 19-én, miután a 81. percben váltotta Carolina Mendest. Első gólját 2013 szeptemberében szerezte a Görögország elleni vb-selejtező 92. percében.

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Portugál bajnok (1):
Benfica (1): 2021–22
 Portugál szuperkupa-győztes (1):
Benfica (1): 2022

 Francia bajnok (1):
 Olympique Lyon (1): 2019–20
 Francia kupagyőztes (1):
 Olympique Lyon (1): 2020

Bajnokok Ligája győztes (1):
 Olympique Lyon (1): 2019-20

Nemzetközi Bajnokok Kupája győztes (1):
 Olympique Lyon (1): 2019

Statisztikái

A válogatottban 
2023. február 17-ével bezárólag

Magánélete 
Öt testvére van, köztük az egyik ikertestvére Jéssicának. Édesapja korábban a Belenenses labdarúgója volt, nagyszülei révén pedig angolai felmenőkkel rendelkezik.

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1993-ban született személyek
Portugál női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Linköpings FC női labdarúgói‎
A Levante női labdarúgói‎
Az Olympique Lyonnais női labdarúgói
A Benfica női labdarúgói